Premier League kan naar een heel aantal voetbalcompetities verwijzen:
 In het Verenigd Koninkrijk:
 Premier League (Engeland)
 Premier League (vrouwen) (Engeland)
 Premier League (Noord-Ierland)
 Northern Premier League
 Scottish Premier League
 Humber Premier League

Elders
 Premier League (Antigua en Barbuda)
 Premier League (Armenië)
 Premier League (Bahrein)
 Premier League (Comoren)
 Premier League (Congo)
 Premier League (Djibouti)
 Premier League (Egypte)
 Premier League (Equatoriaal-Guinea)
 Premier League (Eritrea)
 Premier League (Ethiopië)
 Premier League (Ghana)
 Premier League (Kenia)
 Premier League (Kirgizië)
 Premier League (Koeweit)
 Premier League (Lesotho)
 Premier League (Libanon)
 Premier League (Liberia)
 Premier League (Libië)
 Premier League (Malta)
 Premier League (Mauritanië)
 Premier League (Mongolië)
 Premier League (Myanmar)
 Premier League (Namibië)
 Premier League (Nigeria)
 Premier League (Rwanda)
 Premier League (Soedan)
 Premier League (Tanzania)
 Premier League (Tsjaad)
 Premier League (Zambia)

Ook
 Iran Pro League
 Premjer-Liga (Rusland)
 Premier Soccer League (Zuid-Afrika)
 Saudi Premier League
 Sierra Leone National Premier League

Premier League kan ook verwijzen naar:
 Premier Ice Hockey League (Engeland)
 Premier League Darts
 Premier League Snooker